

Cinema 
 Proud – film del 2004 diretto da Mary Pat Kelly

Musica 
 Proud – singolo dei JLS del 2012
 Proud – singolo di Tamara Todevska del 2019

Persone 
 Benjamin Proud – nuotatore britannico